YLB steht für:
 Flughafen Lac La Biche, Lac La Biche, Alberta, Kanada (IATA-Code)
 Yacimientos de Litio Bolivianos, bolivianischer Lithium-Bergbaukonzern
 Yverdon-les-Bains, Kanton Waadt, Schweiz (vollständig CH YLB)

ylb steht für:
 Yaleba, eine Ozeanische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung